Белі II (бл. 665 — 722) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 694—722 роках. В ірландців відомий як Біле мак Ейлфін.

Відповідно до «Харлеянських генеалогій» і «Камбрійських анналів» був сином короля Елфвіна. Посів трон після свого стрийка Думнагуала II У 697 році, об'єднавшись з Ольстером переміг Муртемна при Лоут, а в 702 році Іргалаха, короля Брегі (східна Ірландія). Проте ірландська кампанія закінчилася для бритів поразкою у битві при Маг Кулінні.

За цим Белі II виступив проти Дал Ріади. У 704 році відбулася велика битва в долині Лівена (північніше озера Лох-Ломонд), де переміг короля Селбах Ферхайр. У 711 році знову здобув перемогу — біля Лорг-Арккета, але в 717 році зазнав поразки у битві біля скелі Мінуїрк (в Пертширі). На цьому спроба експансії на північ завершилася. 

Згідно «Хроніки принців» та «Анналів Ольстера» помер 722 року. Йому спадкував син Теудебур.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan, "The Kings of Strathclyde", in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary : People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8)

Королі Стратклайда